BPM kan syfta på:

 BPM – ett sätt att optimera verksamhetsprocesser, se Business process management
 BPM – ett område i  informationshanteringssystem, se Business performance management
 bpm – ett mått på tempot hos ett musikstycke Beats Per Minute, se taktslag per minut
 bpm – ett mått på tempot hos ett musikstycke Bars Per Minute, se taktslag per minut
 BPM (motortillverkare) – ett företag

Akronymer